Сергей Бубка: Бубка, Сергей Назарович (род. 1963) — советский и украинский легкоатлет (прыжки с шестом), президент НОК Украины, член МОК.
 Бубка, Сергей Сергеевич (Сергей Бубка-младший; род. 1987) — украинский теннисист, сын С. Н. Бубки.